
Molekulska formula -{C4H8O}- se može odnositi na:

 Butanon
 Butiraldehid
 Krotil alkohol
 Ciklobutanol
 Izobutiraldehid
 2-Metoksipropen
 Tetrahidrofuran